Hajdarabad – miasto w południowo-wschodnich Indiach, stolica stanu Andhra Pradesh, ważny ośrodek przemysłu informatycznego kraju
 Hajdarabad – miasto w prowincji Sindh, w południowej części Pakistanu
 Hajdarabad – księstwo istniejące w Indiach w latach 1724–1948